Fußball bei den Tuvaluspielen oder auch der Tuvalu Cup gehört zu den Sportarten bei den Tuvaluspielen. Im Jahre 2008 wurde der Cup – für die Herren – zum ersten Mal ausgespielt. Die Damen spielen seit 2010.

Herren

Finale

Sieger

Damen

Finale

Sieger

Weblinks 
 Offizielle Seite des Verbandes

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Tuvalu